Osoby o tym nazwisku:
 Antero Ojala – fiński łyżwiarz, olimpijczyk
 Anton Ojala – nowozelandzki polityk
 Juhani Ojala – fiński piłkarz
 Juho Ojala – fiński skoczek narciarski
 Mika Ojala – fiński piłkarz
 Outi Ojala – fińska polityk i pielęgniarka
 Tuomo Ojala – fiński snowboardzista, olimpijczyk